Стеван Јовановић може да се односи на: 
Стефан Троношки, српског светитеља, рођеног као Стеван Јовановић
Стеван Јовановић (глумац), српског глумца
 Стеван Јовановић Стевица, народног хероја